Tambo (rijeka) može se odnositi na:
 Tambo (rijeka u Peruu)
 Tambo (rijeka u Australiji)